ZOS steht als Abkürzung für:

 Zentraler Objektschutz (in Berlin und in Bremen), siehe Wachpolizei
 Zielobjektsuche, eine Disziplin im Hundesport
 Zollobersekretär
 Zone of Separation, kanadische Fernsehserie
 Strassenbahn Zürich–Oerlikon–Seebach, ehemalige Straßenbahngesellschaft in der Schweiz
 Flughafen Osorno in Chile (IATA-Flughafencode)

Siehe auch:
 z/OS, ein Betriebssystem für IBM-Großrechner

Abkürzung